Story Teller, album de Ray Davies (1998) ;
 Storyteller, album de Nicola Ciccone (2008) ;
 Storyteller, album de Carrie Underwood (2015) ;
 Storyteller, album de Medine (2018)
 Raconte-moi des histoires (Story Teller), ancien magazine bimensuel contenant des histoires pour enfants.